John S. Battle (1890–1972) – amerykański polityk, gubernator Wirginii
 John Battle (ur. 1951) – brytyjski polityk
 John Battle (ur. 1962) – amerykański koszykarz